

Cinema
Janis – documentario del 2015 diretto da Amy J. Berg

Persone
Byron Janis – pianista statunitense
Conrad Janis – musicista e attore statunitense
Dorothy Janis – attrice statunitense
Elsie Janis – cantante, attrice, compositrice e sceneggiatrice statunitense
Jeff Janis – giocatore di football americano statunitense
Janis Joplin – cantante statunitense